Gabriele Di Iorio (1983) – pallanuotista italiano
Mario Di Iorio (1944-2015) – regista teatrale, imprenditore, sceneggiatore e giornalista italiano
Piero Di Iorio (1947-1999) – attore italiano
Salomé di Iorio (1980) – arbitro di calcio argentina

Pagine correlate
De Jorio
Di Jorio